Значения термина «Преступление и наказание»:

Роман Ф. М. Достоевского 
 «Преступление и наказание» — роман Фёдора Михайловича Достоевского, а также его экранизации.

Экранизации романа 
 «Преступление и наказание» — Россия, 1913.
 «Преступление и наказание» — США, 1935.
 «Преступление и наказание» — Франция, 1935
 «Преступление и наказание» — Швеция, 1945, реж. Хампе Фаустман.
 «Преступление и наказание» — Франция, 1956.
 «Преступление и наказание» — СССР, 1969, реж. Лев Кулиджанов.
 «Преступление и наказание» — Финляндия, 1983.
 «Преступление и наказание» — Польша, 1987, телеспектакль, реж. Анджей Вайда.
 «Преступление и наказание» — США, 1998.
 «Преступление и наказание по-американски» — США, 2000.
 «Преступление и наказание» — Великобритания, 2002.
 «Преступление и наказание» — Россия, США, Польша, 2002.
 «Преступление и наказание» — Россия, 2007.

Комедия М. М. Зощенко 
 «Преступление и наказание» — комедия Михаила Михайловича Зощенко, а также её экранизации.

Экранизации комедии 
 1940 — Преступление и наказание — короткометражный фильм (СССР).
 1975 — новелла «Преступление и наказание» в фильме «Не может быть!», режиссёр Л. Гайдай (СССР).

Другое 
 «Преступление и наказание» — журнал, ведомственное издание Федеральной службы исполнения наказаний.
 «Преступление и наказание» — спектакль Мэрилин Кэмпбелл и Курта Коламбуса, основанной на одноимённом романе Ф. М. Достоевского.
 «Преступление и наказание» — манга Осаму Тэдзуки, основанной на одноимённом романе Ф. М. Достоевского.
 «Преступление и наказание» — двухдисковый альбом оперы, основанной на одноимённом романе Ф. М. Достоевского. Композитор — Эдуард Артемьев. Издан в 2007 году.
 «Преступление и наказание» — рок-опера по мотивам оперы Артемьева. Поставлена в «Театре мюзикла» в 2016 году.

См. также 
 «Преступления и наказания» — очередной музыкальный альбом рок-группы Ангел-Хранитель, вышедший в 2022 году
 Экономика преступления и наказания
 Наказание без преступления (Рэй Брэдбери)

Ссылки 

 Статья Crime and Punishment in Suburbia  в англоязычной Википедии
 Список экранизаций романа Ф. М. Достоевского и фильмов по его мотивам в англоязычной Википедии, в котором упоминаются некоторые неупомянутые здесь фильмы.